Liviu este un nume românesc derivat din latinul Livius . Liviu se poate referi la: 

 Constantin-Liviu Cepoi (n. 1969), un sănier româno-moldovean 
 Dorin Liviu Zaharia (1944 – 1987), muzician pop român 
 Liviu Cangeopol (n. 1954), scriitor, jurnalist și disident politic 
 Liviu Ciobotariu (născut în 1971), fundaș(fotbal) 
 Liviu Ciulei (născut în 1923), un regizor de teatru si film, actor și arhitect 
 Liviu Aron (născut în 1980), neurobiolog și genetician român, cercetător la Universitatea Harvard, USA
 Liviu Comes (1918 – 2004), compozitor și muzicolog român 
 Liviu Constantinescu (1914 – 1997), geofizician și profesor român 
 Liviu Cornel Babeș (1942 – 1989), un român care s-a sinucis ca protest politic 
 Liviu Floricel, fotbalist român 
 Liviu Ganea (născut în 1988), un fotbalist român 
 Liviu Librescu (1930 – 2007), om de știință  
 Liviu Negoiță (născut în 1962), politician și avocat român 
 Liviu Rebreanu (1885 – 1944), romancier, dramaturg și jurnalist român 
 Liviu-Dieter Nisipeanu (născut în 1976), jucător de șah român

Prenume masculine românești
Pages with unreviewed translations